

Persone 
 Arie van der Velden (1881-1967) – velista olandese
 Logan Vander Velden (1971) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Nick van der Velden (1981) – calciatore olandese

Geografia

Austria 
 Velden am Wörther See, già Velden – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Germania 
 Velden – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Velden – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Velden – frazione di Herrieden, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Paesi Bassi 
 Arcen en Velden – ex comune ora frazione del comune di Venlo (Limburgo)
 Velden – frazione del comune di Venlo (Limburgo)

Slovenia 
 Velden – antico nome tedesco di Vrba, frazione del comune di Žirovnica (Alta Carniola)